Notören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notören (Kumlinge, Åland), 
 Notören (vid Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Notören (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Notören (vid Berghamn, Houtskär), Åboland, 
 Notören (vid Kittuis, Houtskär), Åboland, 
 Notören (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Notören (vid Busö, Raseborg), Nyland, 
 Notören, Borgå, Nyland,

Se även
Nätören
Nätiören
Notön

Robotskapade Finlandförgreningar